Amira steht für: 

 Amira, ein weiblicher arabischer Vorname 
 Amira (Software), ein Visualisierungsprogramm 
 ein Ehrentitel für armenische Würdenträger im Osmanischen Reich (endbetont) 
 Amira (Marke), eine der ersten Tampon-Marken in Deutschland

Amira ist der Familienname folgender Personen: 

 Karl von Amira (1848–1930), deutscher Rechtshistoriker